Isaac Cronström eller Isaac Kock kan syfta på följande personer:

Isaac Cronström (1620–1679), född Kock, myntmästare, kammarråd, och assessor i bergskollegium.
Isaac Cronström (1661–1751), general och friherre.